Somerby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Old Somerby, ort i Lincolnshire, England, 
 Somerby, Lincolnshire, ort i England, 
 Somerby, Leicestershire, ort i England,